Карем — фамилия. Известные носители:
 Карем, Мари Антуан (1784—1833) — французский повар.
 Карем, Морис (1899—1978) — бельгийский поэт.